Блай може да се отнася за:
 Блай, град във Франция
 Блай (окръг), окръг във Франция
 Нели Блай (1754-1817), английски изследовател
 Уилям Блай (1864-1922), американска журналистка